Reichersberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Reichersberg, Marktgemeinde im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

 Reichersberg (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde von Sieghartskirchen, Niederösterreich
 Reichersberg (Gemeinde Seewalchen), Ortschaft von Seewalchen am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Reichersberg (Gemeinde Uttendorf), Ort bei Uttendorf (Salzburg), Bezirk Zell am See, Salzburg
sowie:
 Richemont (Moselle), Gemeinde in Frankreich

Reichersberg ist der Herkunftsname folgender Personen:
 Gerhoch von Reichersberg (* 1092/1093; † 1169), bayerischer Kirchenreformer, Theologe und Regularkanoniker
 Magnus von Reichersberg († 1195), Augustinerchorherr und Historiograph

Siehe auch:
 Reichenberg (Begriffsklärung)
 Reichsberg
 Reihersberg